Czyprken ist ein deutscher Ortsname:
 Czyprken, 1930 bis 1945 Kolbitz, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Czyprki (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Czyprken, 1928 bis 1945 Freiort, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Czyprki (Miłki), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen